

Musique 
 Night Fever est une chanson des Bee Gees paru le  ;
 Saturday Night Fever est une bande-son composée en grande partie par les Bee Gees et parue en 1978.